Мишел Вебер е белгийски философ, роден в Брюксел, Белгия през 1963 г.

Известен е най-вече като последовател и защитник на философията на Алфред Норт Уайтхед (1861 – 1947). Придобива известност като архитект и организатор на международни научни дружества, проекти и публикации, посветени на творчеството на Уайтхед и глобалното значение на процесуалната философията. Получава образованието си в Белгия и САЩ, като основно публикува на английски и френски език.

Превеждан е на български, мандарин, румънски, руски и украински език.

Биография 
Мишел Вебер учи приложна икономика и философия в Льовенския католически университет. Магистърската му теза е под ръководството на Жан Ладрие, изследваща епистомологичния статус на „антропния принцип“ в космологията в светлината на концепцията за теологията намираща се в творчеството на Аристотел, Тома Аквински и Имануел Кант.

От 1993 до 1995 г. е стипендиант в Центъра за процесионални науки в Клермонт, Калифорния (САЩ), където работи под ръководството на Джон Б. Коб-младши и Дейвид Рей Грифин.

През 1997 година защитава докторската си теза, Intuition pré-systématique et intuition ontologique chez Alfred North Whitehead. Euristique du pancréativisme de l’époque de Harvard (Pre-systematic Intuition and Ontological Intuition According to Alfred North Whitehead: The Heuristics of Pan-creativism in the Harvard Era), написана под ръководството на Марсел Грабе.

От 1997 до 2002 г. е научен сътрудник (membre coopté) в Centre de Logique de l’Institut supérieur de Philosophie (Льовенски католически университет). От 2001 до 2002 г. преподава философия в Centre de Logique de l’Institut supérieur de Philosophie. От 2002 до 2007 г. е научен сътрудник в Centre d’anthropologie philosophique de l’Institut supérieur de Philosophie (Льовенски католически университет).

През 2000 г. неговата монография La dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead. Sensation pure, pancréativité et onto-logisme (The Dialectic of Intuition in the Philosophy of Alfred North Whitehead: Pure Sensation, Pancreativity, and Onto-logism) е наградена с наградата на Белгийската кралска академия.

През 2000 г. Вебер създава с помощта на Франсоа Бийтс и Пол Гошет (Лиежки университет), Chromatiques whiteheadiennes и Whitehead Psychology Nexus, две научни общества, фокусирани върху изследвания на различните аспекти, нюанси и приноси на мисълта на Уайтхед. През 2001 г. създава European William James Project с Джак Барбалет (Лейчестърския университет), Хайме Нубиола (Университета на Навара) и починалия Тимати Л.С. (Emeritus Edinburgh).

През 2002 г. Вебер създава изследователските семинари „Chromatiques whiteheadiennes“ със съдействието на „Philosophies of Experience“ изследователски център в Нантския университет.

От 2009 г. насам Вебер е и обучен хипнотерапевт.

Идеи 
Вебер критикува съвременната академична философия заради прекъсната връзка с античната гръцка философия. Философията има практическа мисия (според дискурса на Сократ) да възстанови личното и общественото благополучие, но не може да го изпълни ако се откаже от своите традиционни метафизични задължение (отново според Сократ) за разбиране на Космоса.

Вебер смята, че процесуалната философия е уникално квалифицирана да изпълни тази двойна мисия в постмодерния свят.

Библиография на научни публикации

Самостоятелни монографии 
 La Dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead: sensation pure, pancréativité et contiguïsme. Préface de Jean Ladrière. Mémoire couronné par la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie Royale de Belgique, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2005 (ISBN 3-937202-55-2).
 Whitehead’s Pancreativism. The Basics. Foreword by Nicholas Rescher, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-15-5).
 L’Épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).
 Éduquer (à) l’anarchie. Essai sur les conséquences de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008. (ISBN 978-2-930517-03-2).
 (with Jean-Claude Dumoncel) Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-05-6).
 Whitehead's Pancreativism. Jamesian Applications, Frankfurt / Paris, ontos verlag, 2011 (ISBN 978-3-86838-103-0).
 Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-26-1).
 De quelle révolution avons-nous besoin ?, Paris, Éditions Sang de la Terre, 2013. (ISBN 978-2-86985-297-6)
 Ethnopsychiatrie et syntonie. Contexte philosophique et applications cliniques, La-Neuville-Aux-Joûtes, Jacques Flament Éditions, 2015. (ISBN 978-2-36336-210-0)

Съредакторство 
 James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003 (ISBN 3-8330-0512-2).
 Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Frankfurt am Main, Peter Lang, Whitehead Psychology Nexus Studies I, 2003 (ISBN 3-631-39089-0).
 Michel Weber (ed.), After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-49-8).
 François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l’Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-64-1).
 Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005 (ISBN 2-87463-000-4).
 Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L’Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making. Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, Hors série, 2006 (ISSN 1242 – 0832).
 François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d’Alfred North Whitehead – Alfred North Whitehead’s Science and the Modern World. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université catholique de Louvain, les 30 – 31 mai et 1 juin 2003 – Proceedings of the Second „Chromatiques whiteheadiennes“ International Conference. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-07-4).
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 978-3-938793-38-1).
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006 (ISBN 2-87463-027-6).
 Guillaume Durand and Michel Weber (eds), Les Principes de la connaissance naturelle d’Alfred North Whitehead – Alfred North Whitehead’s Principles of Natural Knowledge. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Nantes, les 3 et 4 octobre 2005 – Proceedings of the Fourth International „Chromatiques whiteheadiennes“ Conference. Publiés avec le concours du Département de philosophie de l'Université de Nantes, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007. (ISBN 978-3-938793-64-0)
 Benoît Bourgine, David Ongombe, and Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l’Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007. (ISBN 978-3-938793-52-7)
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007. (ISBN 978-2-87463-083-5)
 Michel Weber and Will Desmond (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008. (ISBN 978-3-938793-92-3)
 Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process. Essays in Honor of Jason W. Brown, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVIII, 2008. (ISBN 978-3-86838-010-1)
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008. (ISBN 978-2-87463-137-5)
 Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and Its Discontents. The Response to Whitehead's Process and Reality, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-018-7)
 Peter Hare, Michel Weber, James K. Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), International Perspectives on Pragmatism, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009. (ISBN 978-1-4438-0194-2)
 George Derfer, Zhihe Wang, and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews (Whitehead Psychology Nexus Studies III), Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-039-2)
 Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009 (ISBN 978-1-4384-2941-0 & ISBN 978-1-4384-2940-3).
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V. Annuaire de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009 (ISBN 978-2-87463-191-7).
 Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VI. Annales de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-10-0).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VII. Annales de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-30-8).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VIII. Annales de la philosophie en procès – Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2012. (ISBN 978-2-930517-36-0),

Преводи 
 Nicholas Rescher, Essais sur les fondements de l'ontologie du procès (Process Metaphysics). Translation and preface by Michel Weber, translation reviewed for accuracy by the author, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-16-3).

Самостоятелни статии

Приноси към речници и енциклопедии 
 „Alfred North Whitehead (1861 – 1947)“, in W. J. Mander and A. P. F. Sell (Senior Editors), Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2002, Vol. II, pp. 1236 – 1241.
 „Alfred North Whitehead (1861 – 1947)“, in Stuart Brown (General Editor), Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2005, Vol. II, pp. 1116 – 1120.
 „Alfred North Whitehead (1861 – 1947)“, in Anthony Grayling and Andrew Pyle (eds.), Continuum Encyclopedia of British Philosophy, Bristol, Thoemmes Press, 2006, Vol. IV, pp. 3419 – 3422.

Статии във философски списания 
 „An Argumentation for Contiguism“, Streams of William James, Volume 1, Issue 1, Spring 1999, pp. 14 – 16.
 “The Polysemiality of the Concept of „Pure Experience““, Streams of William James, Volume 1, Issue 2, Fall 1999, pp. 4 – 6.
 “James’ Contiguism of „Pure Experience““, Streams of William James, Volume 1, Issue 3, Winter 1999, pp. 19 – 22.
 „Polysemiality, Style and Arationality“, Streams of William James, Volume 2, Issue 2, Summer 2000, pp. 1 – 4.
 “Whitehead’s Axiomatization of the Contiguism of „Pure Feeling““, Streams of William James, Volume 2, Issue 3, Fall 2000, pp. 9 – 13.
 „The Assassination of the Diadoches“, Streams of William James, Volume 3, Issue 1, Spring 2001, pp. 13 – 18.
 „Huaidehai de shijiansheng zhi sanceng genyuan“ [„The Threefold Root of Whiteheadian Temporality“, translated into Mandarin by Liu Shu-Min], in Chang yu you: zhongwai zhexue de bijiao yu rongtong, Volume VI, February 2002, pp. 163 – 181.
 „Whitehead’s Reading of James and Its Context (Part I)“, Streams of William James, Volume 4, Issue 1, Spring 2002, pp. 18 – 22
 „Jason W. Brown’s Microgenetic Theory: Reflections and Prospects“, Neuro-psychoanalysis, Volume 4, No 1, 2002, pp. 117 – 118.
 „Whitehead’s Reading of James and Its Context (Part II)“, Streams of William James, Volume 5, Issue 3, Fall 2003, pp. 26 – 31.
 „Sense-Perception in Current Process Thought. A Workshop Report“ [with Anderson Weekes], in Harald Atmanspacher (ed.), Mind and Matter, Volume I, Issue 1, Freiburg, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V., December 2003, pp. 121 – 127.
 „The Whitehead Psychology Nexus: Towards New Synergies of Philosophy and Psychology“ [with Anderson Weekes], Acta Neuropsychologica, Volume 1, Number 4, 2003, pp. 449 – 462.
 „La virtualité en procès. Relativisation de l’acte et de la puissance chez A. N. Whitehead“, Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, juin 2006, pp. 223 – 241.
 „La vie de la Nature selon le dernier Whitehead“, Les Études philosophiques, sept. 2006, T. 60, Vol. 3, pp. 395 – 408.
 „Alfred North Whitehead's onto-epistemology of perception“, New Ideas in Psychology, 24, 2006, pp. 117 – 132.
 „L’épreuve de la philosophie“, Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie , 33, June 2007
 „КОНТИНУИЗЪМ И КОНТИГУИЗЪМ“ („Continuité et contiguité“, translated into Bulgurarian by Vesselin Petrov], Философски алтернативи, 4/2007, pp. 125 – 139.
 „Les enjeux de la pratique philosophique“, Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie , 34, décembre 2007
 „Ancorare istorică a practicii filosofice whiteheadiene“, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 1/2008, pp. 276 – 288.
 „Uriyen în procesul de gândire al lui Whitehead“, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 2/2008, pp. 37 – 52.
 „Individu et société selon Whitehead“, Art du comprendre, N°18, Paris, 2009, pp. 167 – 182.
 „Whitehead et James: conditions de possibilité et sources historiques d'un dialogue systématique“, in A. Benmakhlouf and S. Poinat (ed.), Quine, Whitehead, et leurs contemporains, Noesis, 13, 2009, pp. 251 – 268.
 „O pragmatismo de Whitehead“, translated by Susana de Castro, in Redescrições, São Paulo, Centro de Estudos em Filosofia Americana, Ano 1 Número 1, 2009.
 „Much Ado About Duckspeak“, Balkan Journal of Philosophy, Vol. 3, Issue 1, 2011, pp. 135 – 142.
 „Whitehead's creative advance from formal to existential ontology“, Logique et Analyse, 54/214, juin 2011, Special Issue on Whitehead’s Early Work, pp. 127 – 133.
 „On a Certain Blindness in Political Matters“, Cosmos and History, www.cosmosandhistory.org, Vol. 7, N°2, 2011.
 [with Benjamin Hebblethwaite], „Le problème de l’usage scolaire d’une langue qui n’est pas parlée à la maison: le créole haïtien et la langue française dans l’enseignement haïtien“, Dialogues et Cultures. Revue de la Fédération internationale des professeurs de français, 58, 2012, pp. 71 – 80.
 „Critique jamesienne de l’onto-psychologie de la substance“, in Pierre Steiner (éd.), Revue internationale de philosophie, 2012, 259/1, pp. 207 – 227.

Външни препратки 
 chromatika.academia.edu
 www.chromatika.org

Белгийски философи
Философи от 21 век
Хора от Брюксел